Thomas Pynchon – scrittore statunitense
 George M. Pynchon – velista statunitense di yacht (1862-1940)
 William Pynchon – tesoriere coloniale e fondatore di Springfield (Massachusetts) (1590-1662)
 152319 Pynchon –  asteroide della fascia principale